Адміністративний устрій Городоцького району (Львівська область)
 Адміністративний устрій Городоцького району (Хмельницька область)